Пе́рвый Красногварде́йский прое́зд — улица в Москве в Пресненском районе между Мантулинской и Тестовской улицами.

Происхождение названия 
Названа в 1955 году по близости к Красногвардейским улицам. В 1925—1955 годах — Сельсоюзный проезд (или переулок), до того — Костылёвская улица посёлка Тестовский  (по другим источникам — улица Огородники  ).

Описание 
1-й Красногвардейский проезд начинается от Мантулинской улицы и проходит на юго-запад параллельно Шмитовскому проезду, слева к нему примыкает Выставочный переулок, справа — Улица Антонова-Овсеенко и 2-й Красногвардейский проезд, затем слева — Тестовская улица. Выходит на Третье транспортное кольцо севернее станции метро «Международная». Проезд проходит между южной и северной частями Москва-сити.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт 
 Автобусы м31, м32, с344

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Пресненского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 1-й Красногвардейский пр.: учреждения и организации.

Красногвардейский 1-й
Москва-Сити